De Azerbeidzjaanse voetbalclub Qäbälä PFK speelt sinds 19 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Qäbälä PFK

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
| 2014/15 || Europa League
| 1Q ||  || Široki Brijeg ||0-5|| 0-2 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
| 2015/16 || Europa League
| 1Q ||  || FC Dinamo Tbilisi || 3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="7"|6.5
|-
| || || 2Q ||  || FK Čukarički Stankom ||2-1|| 0-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
| || || 3Q ||  || Apollon Limasol || 2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
| || || PO ||  || Panathinaikos FC || 2-2 <small>u||0-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
| || || Groep C ||  || Borussia Dortmund || 1-7||1-3 (T)|| 0-4 (U)
|-
| || || Groep C ||  || PAOK Saloniki || 0-0||0-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
| || || Groep C (4e)||  || FK Krasnodar ||1-5|| 1-2 (U)|| 0-3 (T)
|-
| 2016/17 || Europa League
| 1Q ||  || FC Samtredia || 6-3||5-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="7"|5.5
|-
| || || 2Q ||  || MTK Boedapest || 4-1|| 2-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
| || || 3Q ||  || Lille OSC || 2-1|| 1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
| || || PO ||  || NK Maribor || 3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
| || || Groep C ||  || RSC Anderlecht || 2-6||1-3 (U)|| 1-3 (T)
|-
| || || Groep C ||  || AS Saint-Étienne || 1-3|| 0-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
| || || Groep C (4e)||  || 1. FSV Mainz 05 || 2-5||2-3 (T)|| 0-2 (U)
|-
| 2017/18 || Europa League
| 2Q ||  || Jagiellonia Bialystok || 3-1||1-1 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|1.5
|-
| || || 3Q ||  || Panathinaikos FC || 1-3||0-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
| 2018/19 || Europa League
| 1Q ||  || Progrès Niedercorn || 1-2||0-2 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
| 2019/20 ||Europa League|| 2Q ||  || FC Dinamo Tbilisi || 0-5||0-2 (T)|| 0-3 (U) || rowspan="1"|0.0
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 2Q ||  || MOL Fehérvár FC || 3-5 || 1-4 (U) || 2-1 (T) ||1.0
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 15.5

Qäbälä PFK
Qäbälä PFK